Niemcy:
 Hundsdorf – dzielnica Bad Wildungen
 Hundsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald